Frederik Urne er navnet på flere personer:

 Frederik Knudsen Urne til Bregentved (omkring 1600 – 1658) – dansk lensmand
 Frederik Christian Urne (1669-1746) – kaptajn i Rønne
 Frederik Christiansen Urne til Moesgård (1794-1837) – dansk amtmand